This Is Love

 «This Is Love» — песня Джорджа Харрисона, вышедшая в 1987 году.
 «This Is Love» — песня греческой певицы Demy, представленная на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.
 «This Is Love» — песня американского рэпера will.i.am, вышедшая в 2012 году.